Жан-Жилијен Ројер и Орија Текау су освојили турнир. У финалу су савладали браниоце титуле Рохана Бопану и Флорина Мерђу са 6:4, 7:6(7:5).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2016.
Отворено првенство Мадрида — мушки парови